Leaves of Grass (boek), een beroemde dichtbundel van de Amerikaanse dichter Walt Whitman (1819 - 1892)
 Leaves of Grass (single), de eerste single van de Roermondse Nu-Metalband Dreadlock Pussy (2001)
 Leaves of Grass (film), een zwarte komedie van de Amerikaanse filmregisseur Tim Blake Nelson (2009).